est une expression en anglais faisant référence au fait que les éléments importants se dissimulent souvent dans les détails.

L'expression a donné le titre de plusieurs œuvres, dont :
 , titre du quatrième album du groupe américain Saigon Kick enregistré en 1995
 , film ghanéen de  Shirley Frimpong-Manso sorti en 2014